Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1958 se dispute du 7 au .

Zsuzsa Körmöczy remporte le simple dames. En finale, elle bat Yola Ramírez.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yola Ramírez et Rosie Reyes.

En double mixte, la paire Mimi Arnold et Gardnar Mulloy enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1958
Aix-en-Provence
Sport en France en 1958
Avril 1958